El Cid (Corneille), obra de teatre de Corneille
 Le Cid (Massenet), òpera de Massenet